Municipio de Morse puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Morse (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.
 Municipio de Morse (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis